Эллен Фредерисиа Нильссен (, род. 30 ноября 2000 или 1 января 2001) — датская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин (2018).

Дочь двукратной чемпионки Дании Л. Фредерисиа.

Чемпионка Дании 2016 г.

В составе сборной Дании участница двух шахматных олимпиад (2018 и 2022 гг.; в 2022 г. играла на 1-й доске) и командного турнира в Рейкьявике (2022 г.).

Участница юношеского чемпионата мира 2019 г. (в категории до 18 лет) и юниорского чемпионата мира того же года.

Участница чемпионатов мира по рапиду и блицу 2019 г.

Участница личного чемпионата Европы 2021 г.

Также известна как шахматный блогер. Ведет свои каналы на платформах «Youtube» и «Twich». Сотрудничает с рядом других каналов на этих платформах.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Э. Фредерисиа Нильссен в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Фредерисиа Нильссен на сайте 365Chess
 Канал Э. Фредерисиа Нильссен на Youtube
 Канал Э. Фредерисиа Нильссен на Twich

Шахматисты Дании
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам
Шахматные журналисты